Kribiodosis är ett släkte av tvåvingar. Kribiodosis ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjädermyggor
Kribiodosis